Königsmoor bezeichnet:

 Königsmoor, Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Königsmoor (Verden), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Königsmoor (Steinburg), Landschaftsschutzgebiet im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Königsmoor (Moor), Moor im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Königsmoor, Landkreis Harburg und Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Sonstiges:

 Hagener Königsmoor, Moorgebiet im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Südliches Hagener Königsmoor, Naturschutzgebiet im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Veenhuser Königsmoor, Naturschutzgebiet im Landkreis Leer, Niedersachsen